Medalistki mistrzostw Polski seniorów w skoku wzwyż – zdobywczynie medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji skoku wzwyż.

Skok wzwyż kobiet jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od pierwszych mistrzostw w 1922, które odbyły się w Warszawie. Pierwszą w historii mistrzynią Polski została zawodniczka AZS Warszawa Barbara Pawska, która uzyskała wynik 1,09 m.

Najwięcej medali mistrzostw Polski (piętnaście) zdobyła Kamila Lićwinko, a najwięcej złotych (po dziewięć) – Danuta Bułkowska i Kamila Lićwinko.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w skoku wzwyż wynosi 1,98 m i został ustanowiony przez Kamilę Lićwinko podczas mistrzostw w 2015 w Krakowie.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 117 zawodniczek. Najwięcej medali – 15 – wywalczyła Kamila Lićwinko, a najwięcej złotych (po 9) – Danuta Bułkowska i Kamila Lićwinko. W tabeli kolorem wyróżniono zawodniczki, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletkami.

Zmiany nazwisk 
Niektóre zawodniczki w trakcie kariery lekkoatletycznej zmieniały nazwiska. Poniżej podane są najpierw nazwiska panieńskie, a następnie po mężu:
 Danuta Berezowska → Danuta Prociów
 Karolina Błażej → Karolina Zawiła
 Elżbieta Chludzińska → Elżbieta Rosiak
 Urszula Domel → Urszula Gardzielewska
 Elzbieta Duńska → Elżbieta Krzesińska
 Agnieszka Giedrojć-Juraha → Agnieszka Giedrojć-Gurin
 Iwona Jakóbczak → Iwona Kielan
 Donata Jancewicz → Donata Wawrzyniak → Donata Jancewicz
 Agata Jaroszek → Agata Karczmarek
 Maria Jasińska → Maria Zielińska
 Jarosława Jóźwiakowska → Jarosława Bieda
 Justyna Kasprzycka → Justyna Kasprzycka-Pyra
 Danuta Konowska → Danuta Hołowińska
 Elżbieta Krawczuk → Elżbieta Trylińska
 Kamila Stepaniuk → Kamila Lićwinko
 Róża Toman → Róża Bednarek
 Katarzyna Waśniewska → Katarzyna Majchrzak
 Leokadia Wiśniewska → Leokadia Penners
 Małgorzata Wiśniewska → Małgorzata Felska

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce
Skok wzwyż